

Христианство

Православие

Украинская Православная церковь

Православные монастыри 
 Покровский мужской монастырь (Харьков). Университетская Горка, Университетская ул., 10/8

Православные соборы

Храмы

Часовни, домовые храмы

Строящиеся храмы

Утраченные храмы

Православная церковь Украины

Украинская греко-католическая церковь

Старообрядцы

Католические храмы 

 Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии, ул. Гоголя, 4. Осенью 2021 года возле собора открыт памятник Иоанну Павлу II
 Церковь Святого Викентия де Поля, Костёльная ул., 2 (около станции метро «Героев Труда»)
 Церковь Святого Семейства, Клочковская ул., возле Алексеевского источника
 Церковь Богородицы Святого Скапулярия и св. Рафаила Калиновского, ул. Катаева, 22
 Часовня Святого Семейства, Краснозорская ул., 33
 Часовня Божия Милосердия и св. Шарбеля, Плиточная ул., 23/26

Армянская апостольская церковь 
 Храм «Сурб Арутюн» на ул. Шевченко (Ближняя Журавлёвка).

Евангелическо-лютеранская церковь 

 † Лютеранская церковь — ул. Гоголя, 2, 1914. Снесена в 1950-е годы; на её месте построен дом с первым в СССР книжным магазином «Поэзия» (1963), окончательно закрытым в 2007.
 Церковь Вознесения, ул. Маршала Рыбалко, 12-а.

Евангельские христиане-баптисты 
 Церковь «Преображение», Ярославская ул., 28 (б. старообрядческий храм, 1914)
 Восточная церковь ЕХБ, ул. Луи Пастера, 247/101
 Яснополянская церковь ЕХБ, ул. Тимирязева, 56
 Церковь ЕХБ «Свет Евангелия» ул. Минайленко, 6 г. Харьков

Пятидесятники 
 Скобелевская ул., 2, 1980-е гг.

Ислам 

 Харьковская соборная мечеть на Ярославской ул., на набережной Лопани, 1905, снесена в 1920-х или 1930-х, восстановлена около 2005 (прихожане: Татары,крымские татары и турки)
 Шиитская мечеть Ан-Нур (посёлок ХТЗ) (прихожане : азербайджанцы и персы)
 Исламский Культурный Центр Аль-Манар (Прихожане : арабы, чеченцы, таджики)
 Мечеть Аль-Барокат в Цыгаревском переулке, 8 (прихожане — мусульмане разных наций)
 Мечеть "Милость" на ул. Академика Павлова, 120 (4 этаж здания мебельного центра).
 Строительство суннитской мечети в районе улицы Барабашова.

Иудаизм 

 Хоральная синагога (Харьков), Пушкинская ул., 12 (сайт)
 Здание синагоги в пер. Кравцова, 15, ныне Харьковский планетарий.

Караимизм 

 Харьковская кенасса, Кузнечная улица, 24.

Учебные заведения 
 Харьковская бурса на Бурсацком спуске — ныне Харьковский институт культуры.
 Харьковское женское епархиальное училище — ныне Дворец студентов ХПИ.
 Музей епархиальных древностей — ныне Институт радиоастрономии. Краснознаменная ул., 4.
 Воскресная школа на ул. Шевченко (внешне выглядит как храм).
 Покровское подворье — ?
 Братский дом на Николаевской площади — впоследствии магазин «Восточные сладости».
 Архиерейский дом (резиденция архиереев Харьковских и Ахтырских, затем Харьковских и Богодуховских) в Покровском монастыре.
 Харьковская духовная семинария.

Кладбища 
 Кладбище Святого Духа (Харьков)
 Мироносицкое кладбище (Харьков)

Примечания

Литература 
 Православная энциклопедия Харьковщины. Х: «Майдан», 2008, 560 стр.
 Д. Багалей, Д. Миллер. История города Харькова… (Церковь и духовенство)

Ссылки 

 Сравнительная диаграмма размеров церквей Харькова
 Соборы и церкви Харькова

 Статьи о православной архитектуре Харькова
 Фотографии и данные об исчезнувших церквах города
 Тема «Церкви Харькова» на сайте Медиапорт
 Тематический фотоальбом

Храмы
Харьков